Ulleung puede referirse a:

Condado de Ulleung, un condado de Corea del Sur; 
Ulleungdo, una isla de Corea del Sur; o
Cuenca de Ulleung, una cuenca oceánica ubicada cerca de Ulleungdo.